Le terme Scala désigne notamment :

Lieux 

 Scala, une ville italienne située dans la région de Campanie ;
 Sant'Angelo a Scala, une commune italienne de Campanie ;
 Scala Coeli, une commune italienne de la région Calabre ;
 Isola della Scala, une commune italienne de la région Vénétie ;
 la Scala di Santa Regina, une voie de communication en Corse ;

 Scala Nova, ancien nom du port de Kuşadası, en Turquie ;

 La piazza della Scala, une place de Milan nommée d'après la salle d'opéra qui l'occupe ;
 La Scala Santa, sanctuaire situé à proximité de la basilique Saint-Jean-de-Latran à Rome ;

Bâtiments 
 La Scala, une salle d'opéra de Milan ;
 La Scala, salle de spectacles parisienne ouverte à Paris en 1874 et faisant partie du groupe La Scala avec La Scala Provence et Scala Music ;
 La Scala de Berlin, un ancien cabaret d'Allemagne ;
 La Scala, une discothèque et salle de concert à Londres ;

 La Scala, salle de spectacles de Barcelone, incendiée le  (voir l'affaire Scala).

Personnes 

 Alessandra Scala, une femme de lettres italienne de la Renaissance
 André Scala (né en 1950), un philosophe français
 Enea Scala (né en 1979), ténor italien
 Jean-François Scala, footballeur français 
 La famille della Scala
 La famille Di Scala
 Ferdinando Scala (1969-), biologiste et historien italien
 Gia Scala (1934-1972), une actrice britannique
 Nevio Scala (1946-), un footballeur italien
 Tani Scala (1915-1986), un chef d'orchestre et compositeur français.

Informatique 
 Scala, un langage de programmation orienté objet et fonctionnel développé à l'EPFL en Suisse ;
 Scala ou iScala, un progiciel de gestion intégré (ERP) de l'éditeur hollandais Scala Business Solutions, qui a fusionné depuis 2004 avec l'américain Epicor.
 Scala un logiciel d'expérimentation musicale avec les gammes microtonales et la construction de nouvelles gammes permettant l'export vers des formats midi et de nombreux logiciels.

Autres  
 Scala, un groupe musical post-rock ;
 Scala and Kolacny Brothers, une chorale féminine belge ;
 Scala naturæ, une conception du monde ;
 le FF Scala, une police de caractère de Martin Majoor ;
 Scala, une entreprise américaine de production de logiciels multimédias fondée en 1987 ; 
 la Scala, une berline compacte du constructeur automobile Škoda Auto.

Références 

Toponymie italienne